Кла́ра Никола́евна Ма́лышева (род. 31 декабря 1935, пос. Память Парижской Коммуны, Горьковский край) — российская, белорусская артистка балета и педагог, солистка балета Большого театра Белорусской ССР (1965—1977);  (1971), Заслуженная артистка РСФСР (1964).

Биография 
В 1955 году окончила Пермское хореографическое училище (педагог Е. Н. Гейденрейх).

В 1955—1957 гг. танцевала в Горьковском театре оперы и балета, в 1957—1964 годах — солистка балета Челябинского театра оперы и балета. Исполнила более 20 партий.

В 1965—1977 годах — ведущая солистка балетной труппы Большого театра оперы и балета Белорусской ССР.

С 1977 года — педагог классического танца и художественный руководитель (1977—1992) Минского хореографического училища. В 1983—2005 годы вела мастер-классы в Японии.

Семья 
Муж — Отар Михайлович Дадишкилиани, балетмейстер. Дети:
 Нателла — балерина, преподаёт в балетной школе в Омане,
 Денис — артист балета (Большой театр, Музыкальный театр).

Творчество 
Обладала высокой техникой, экспрессивной и энергичной манерой танца, репертуаром широкого диапазона — от классических до гротесковых партий.

Балетные партии 

 Маша («Щелкунчик» П. И. Чайковского)
 Аврора («Спящая красавица» П. И. Чайковского)
 Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса)
 Джульетта («Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева)
 Жизель («Жизель» А. Адана)
 Нина («Маскарад» Л. А. Лапутина)
 Никия («Баядерка» Л. Минкуса)
 Золушка («Золушка» С. С. Прокофьева)
 Эсмеральда («Эсмеральда» Ц. Пуни)
 Генриетта («Большой вальс» И. Штрауса)
 Катюша («Последний бал» Ю. С. Бирюкова)
 Вакханка («Вальпургиева ночь» Ш. Гуно)
 Катерина («Каменный цветок» С. С. Прокофьева)
 Эгина; Фригия («Спартак» А. И. Хачатуряна)
 Девушка («После бала» Г. М. Вагнера)
 Джулия («Альпийская баллада» Е. А. Глебова)
 Невзира («Избранница» Е. А. Глебова)
 Доврская дева («Пер Гюнт» на музыку Э. Грига)

Награды и звания 
 1964 — Заслуженная артистка РСФСР
 1971 — Народная артистка Белорусской ССР
 2018 — орден Восходящего солнца  (Япония).

Примечания

Литература 
 Антонова К. И. Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки // Русский балет: Энцикл. — М., 1997.
 Дмитрин Г., Антонова К. Челябинский оперный. — Челябинск, 1967.
 Иванова О. Храм музыкального искусства // Российская газета. — 1997. — 10 янв.
 
 Смирнов С. Интересные спектакли // Северный рабочий. — 1962. — 1 авг.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Пермского хореографического училища
Персоналии:Нижегородский театр оперы и балета
Артисты балета Челябинского театра оперы и балета
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь